Оглоблинский — русская фамилия. Известные носители:

 Оглоблинский, Константин Николаевич (1863—1933) — генерал-лейтенант корпуса гидрографов, заведующий компасным делом во флоте.
 Оглоблинский, Николай Николаевич (1862—1936) — генерал-лейтенант флота, гидрограф-геодезист.